Хи́льшер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хильшер, Марго (1919—2017) — немецкая актриса и певица.
 Хильшер, Ульф (род. 1967) — немецкий бобслеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1994 года.
 Хильшер, Фридрих (1902—1990) — немецкий религиозный философ, публицист, оккультист, руководящий сотрудник Аненербе.